Иоа́нн Гаври́лович Плеха́нов (1879, дер. Филипково Переславского уезда Владимирской губернии — 1938, Москва) — иерей Русской православной церкви, священномученик — прославлен в Соборе новомучеников и исповедников Российских.

Биография 
Родился в крестьянской семье. Окончил церковно-приходскую школу. В 1892 г. переехал в Москву. До революции работал в ресторане И. Я. Тестова. В 1919—1925 гг. был диаконом церкви Св. Троицы в Троицкой слободе и поваром у патриарха Тихона. В 1923 г. в связи с арестом патриарха был заключен в Бутырскую тюрьму. В 1925—1936 гг. служил священником в московской церкви Пимена Великого в Новых Воротниках.

В 1936 г. был выслан в Волоколамск, затем служил священником в церкви Димитрия Солунского в с. Дмитриевское Переславского района Ярославской области. В 1938 г. о. Иоанн был арестован в Москве, куда приехал навестить своих духовных чад, обвинен как «участник контрреволюционной монархической группы» и заключен в Таганскую тюрьму. 25 марта 1938 г. был расстрелян по 58 ст. УК РСФСР на полигоне Бутово.

В 1989 г. был посмертно реабилитирован. Место захоронения — Бутовский полигон. В 2000 г. причислен Русской Православной Церковью к лику святых. День памяти .

Примечания

Библиография 
 Денисов, Михаил Евгеньевич. Церковь преподобного Пимена Великого в Новых Воротниках в годы гонений (1917—1937). М., 2014.
 Новомученики и исповедники Ярославской епархии. Кн. 2. Тутаев, 2000.
 Жития новомучеников и исповедников Российских XX века. Март. Тверь, 2006.
 Православная энциклопедия. Т. 23. М., 2010.
 Денисов, Михаил Евгеньевич. Плеханов Иоанн Гаврилович // Московская энциклопедия. Т. 1. Лица Москвы. Ч. 3. М-Р. М., 2010.
 Денисов, Михаил Евгеньевич. Священномученик Иоанн (Плеханов) (1879—1938) // Подмосковный летописец. — 2012. — № 2 (32).

Священномученики